Eu, eu или EU может означать:
 EU — аббревиатура Европейского союза на многих языках (например, , , ).
 eu — код ISO 3166 для Европейского союза.
 .eu — домен верхнего уровня Европейского союза.
 eu — код баскского языка () в ISO 639-1.
 Eu — символ европия.
 EU — распространённая аббревиатура для обозначения компьютерной игры «Europa Universalis».
 EU — английское название русской IDM-группы «Ёлочные игрушки».